Девід Сільверман — американський адвокат, активіст.
 Джонатан Сільверман — американський актор.
 Кен Сільверман — американський програміст, розробник комп'ютерних ігор, відомий як основний розробник ігрового рушія Build engine.
 Сара Сільверман — американська акторка.

Також 
 Зільберман